Котиха-де-ла-Пас () — город и административный центр муниципалитета Котиха в мексиканском штате Мичоакан. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 13 560 человек.

Общие сведения 
Поселение Кохита было основано в 1740 году. 5 мая 1896 года Кохита получила статус города и название Котиха-де-ла-Пас.

Город знаменит производством сыра Котиха.

Известные личности 
Ромеро, Хосе Рубен (1890—1952) — писатель, дипломат.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Города Мичоакана